Huntington peut désigner :

Un titre 
 Les comtes de Huntingdon.

Un toponyme



Huntingdon, une ville située en Montérégie dans le sud du Québec ;
 Huntingdon, est une circonscription électorale provinciale située en Montérégie ;
 Huntingdon (district électoral du Canada-Uni)
 Huntingdon, ancienne circonscription fédérale du Québec (1867-1917) ;
 Huntingdon, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada (792 - 1830) ;
 Comté de Huntingdon, comté du Québec ;
 Châteauguay—Huntingdon, ancienne circonscription fédérale du Québec (1917-1949) ;
 Châteauguay—Huntingdon—Laprairie, ancienne circonscription fédérale du Québec (1949-1968) ;

Huntingdon, une ville de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Huntingdon, une ville de l'État du Tennessee, aux États-Unis ;
 Comté de Huntingdon, comté de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis ;

Huntingdon, une ville d'Angleterre, au Royaume-Uni ;
 Huntingdon est une circonscription située dans le Cambridgeshire ;

Huntingdon, localité située dans la région de Canterbury dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Homonymie de toponyme